Čejkovice est un toponyme qui peut désigner :

Čejkovice, une commune du district de České Budějovice, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Čejkovice, une commune du district de Hodonín, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Čejkovice, une commune du district de Kutná Hora, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Čejkovice, une commune du district de Znojmo, dans la région de Moravie-du-Sud.

Homonymie
Homonymie de localités en  Tchéquie